

Geografische naam 

Marga (Roemenië), gemeente in Roemenië
Marga (Estland), plaats in Estland
Marga (onderdistrict), district in Bali
Marga (district), een district in regentschap Tabanan, Bali, Indonesië
Marga Marga, een provincie van Chili in de regio Valparaíso
Marga (Marga), een plaats in het bestuurlijke gebied Tabanan in de Indonesische provincie Bali
Marga (Sungai Bahar), een plaats in het bestuurlijke gebied Muaro Jambi in de Indonesische provincie Jambi

Personen

Achternaam 

 Uldarique Marga, Belgisch industrieel

Voornaam 
Marga van Arnhem (1940 – 1997) Nederlands radio- en televisiepresentator
Marga Bult (1956), Nederlands zangeres en presentatrice
Marga Carlier (1943 – 2010), Nederlands beeldhouwer
Marga Claus (1955), Nederlands auteur die in het Fries schrijft
Marga Kerklaan (1925 – 2013), Nederlands schrijfster, publiciste en programmamaakster
Marga Klompé (1912 – 1986), Nederlands politica
Marga Kool (1949), Nederlands schrijfster, dichteres en politica
Marga López (1924 – 2005), Mexicaans televisieactrice en filmactrice
Marga Minco (1920), Nederlands schrijfster
 Marga van Praag, Nederlands presentatrice
Marga Richter (1926), Amerikaans componiste en pianiste
Marga Scheide (1954), Nederlands fotomodel, danseres, zangeres en lid van de popgroep Luv'
Marga Staartjes (1953), Nederlands kunstenares en ontwerpster
 Marga Vermue-Vermue, Nederlands politicus
Marga Wiegman (1957), Nederlands baanatlete
Marga Weimans (1970), Nederlands modeontwerpster

Spiritualiteit 

 marga (religie), een pad tot Verlichting of een ander doel in hindoeïsme en boeddhisme
 Ananda Marga, een spirituele stroming

Zie ook 

 Margaretha (doorverwijspagina)
 Margarita (doorverwijspagina)
 Marge (doorverwijspagina)
 Marga Mulya (doorverwijspagina)
 Marga Jaya (doorverwijspagina)
 Marga Mulia (doorverwijspagina)
 Marga Rahayu (doorverwijspagina)
 Marga Sakti (doorverwijspagina)
 Marga Bakti (doorverwijspagina)